Trosterud (Oslo), een buurt in Oslo
Trosterud (metrostation), een station van de metro van Oslo